Aggar –  biskupstwo tytularne Kościoła katolickiego.
 Aggar: Passion, Betrayal, Terror – film bollywoodzki (2007) 
 Aggar – miejscowość w Czadzie, w rejonie Batha (13.6167° N, 19.0167° E) 
 Aggar – miejscowość w Libii, w gminie (dystrykcie, szabijacie) Murzuq (25.9633° N, 13.5314° E)

Zobacz też 
 agar